Негодяй:
 Негодяй — человек, совершающий подлые (негодные), антисоциальные поступки.
 «Негодяй» — статья Троцкого в адрес Г.А. Алексинского, деятеля революционного движения, который во II Государственной думе возглавлял большевистское крыло в думской социал-демократической фракции и в 1907—1908 годах разошелся с большевиками.
 «Негодяй» — фильм режиссёра Дэвида Друри, 2003 года.

См. также 
 Подлец» (другое название — «Негодяй») — фильм режиссёров Бена Хекта и Чарльза Макартура, 1935 года.
 
 
 Страна негодяев